Серге́й Вита́льевич Солодо́вников (; 2 ноября 1958, Иркутск, РСФСР, СССР) — советский и белорусский футболист (играл на позиции нападающего), белорусский футбольный тренер.

Карьера

Игровая 
Воспитанник гродненского футбола, первый тренер — Иван Олексяк. После окончания школы поступил в минский Институт физкультуры (ныне БГУФК), играл за институтскую команду «Буревестник» в первенстве Белорусской ССР среди КФК.

Летом 1978 года начал выступать в соревнованиях мастеров за команду «Химик», позднее переименованную в «Неман» (Гродно). Выступал на позиции нападающего. В 1990—1992 годах играл за польский клуб «Ягеллония», с которым поднялся из 1-й лиги в высшую.

В 1992—1997 годах выступал в гродненских клубах «Кардан Флайерс» и «Неман». В составе последнего, в рамках высшей лиги Белоруссии, забил 22 гола в 52 матчах. Обладатель Кубка Белоруссии 1992/93. В розыгрыше Кубка обладателей кубков в сезоне 1993/1994, смог поразить ворота швейцарского «Лугано». В составе «Кардан Флайерс» в осеннем сезоне 1995 года стал лучшим бомбардиром первой лиги (11 голов), также был играющим тренером клуба.

Является лучшим бомбардиром гродненского «Немана» за всю историю — 153 гола в 423 матчах в первенствах СССР и Белоруссии.

Тренерская 
С 1997 по 2005 год руководил гродненским «Неманом» сумев привести команду к серебру чемпионата 2002 года.

В 2006 году был помощником тренера могилёвского «Днепра». Два года (2007—2009) руководил юношеской сборной Беларуси (до 19). В сезоне 2010/11 был помощником тренера клуба «Динамо» (Минск).

С 2011 года перешёл в «Неман». В конце 2013 года появились слухи о переходе Солодовникова в команду серебряного призёра чемпионата 2013 года —  «Шахтёр» (Солигорск). Солодовников подтвердил, что такое предложение поступало, но он предпочёл остаться в гродненском клубе. В 2016 году после поражения от брестского «Динамо» Сергей Витальевич покинул пост главного тренера «Немана». Сергей Солодовников остался в «Немане» только на должности тренера по научно-методической работе.

В середине 2017 года возглавил клуб «Лида», выступавший в первой лиге Белоруссии, проработал там полтора сезона. В начале 2019 года назначен директором СДЮШОР «Неман».

Достижения

В качестве тренера 
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2002

Личная жизнь 
Родился в Иркутске в семье военного, в детстве семья переехала в Гродно к родителям отца. Брат-близнец Валерий тоже был футболистом и много лет играл за «Неман» на позиции защитника, затем в качестве тренера и функционера работал в клубе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Неман»
 Профиль на сайте teams.by
 Солодовников на сайте pressball.by
 Интервью после окончания чемпионата 2013

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Белкард»
Игроки ФК «Неман-2»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Неман» Гродно
Тренеры ФК «Динамо» Минск
Тренеры ФК «Лида»